Le terme substitut est employé comme synonyme d'ersatz d'un produit, autrement dit un produit de remplacement d'un autre produit faisant défaut.

En droit français, substitut est la désignation de certains magistrats du Ministère public, munis d'une délégation de pouvoirs (partielle mais permanente) par un autre magistrat de grade supérieur dans la même juridiction.

En linguistique, un substitut est un mot ou un groupe de mots qui sert à reprendre en le désignant d’une autre façon le groupe nominal de départ.

Voir aussi